Дарманешти има више значења:

 Дарманешти
 Дарманешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Дарманешти, насеље у округу Бакау у Румунији
 Дарманешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Дарманешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Дарманешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Дарманешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Дарманешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Дарманешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији